Arcoverde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Arcoverde (ort), Pernambuco, 
 Arcoverde (kommun), Pernambuco, 
 Arcoverde (flygplats), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar